Іран — сучасна держава.
 Іранська держава — офіційна назва Сасанідської імперії 224—651 рр.
 Великий Іран
 Іранське нагір'я